ГУП:
 ГУП — Государственное унитарное предприятие.
Гуп:
 Гуп — село в Очамчырском районе Абхазии.
 Гуп — железнодорожная платформа в селе Гуп Очамчырского района Абхазии.